Blue Devils ist der Name
 mehrerer American Football Teams, wie beispielsweise der der
 Hamburg Blue Devils aus Deutschland
 Blue Devils (Hohenems) aus Österreich
 der Teams der Athletikabteilung der Duke University, den
 Duke Blue Devils aus North Carolina, USA
 und einer Eishockey-Mannschaft, den
 Blue Devils Weiden aus Deutschland
 einer Jazzband aus den 1920ern von Walter Page.
 einer Kunstflugstaffel der Royal Canadian Air Force, siehe Blue Devils (Kunstflugstaffel)